Агва Фрија Чика има више значења:
 Агва Фрија Чика (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агва Фрија Чика (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику